Bricka kan syfta på:

 Bricka (köksredskap) – en slags skiva som används för att bära saker
 Bricka (förbandsteknik) – en hålförsedd platta som vanligtvis används för att fördela belastningen i ett skruvförband
 Bricka – ett insignium som intygar att en person har ett visst ämbete, se tjänstetecken
 Polisbricka – ett tjänstetecken

Efternamn 
Carl Frederik Bricka (1845–1903), dansk historiker.